Будько () — белорусская фамилия. Образована от древнего имени-прозвища Буда ( — предположительно «базар, площадь, торг») при помощи суффикса -ко. Русифицированный вариант — . Родственные фамилии: Будьк, Будькин, .* Будько — древний белорусский шляхетский род.

Известные носители

В 
 Будько, Валентин Семёнович (род. 1940) — народный депутат Украины 1-го созыва.
 Будько, Владимир Иванович (род. 1965) — советский белорусский легкоатлет.

Д 
 Будько, Дмитрий Иванович (в монашестве Софроний; 1930—2008) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Кемеровский и Новокузнецкий.

Составные фамилии 
 Антонович-Будько, Даниил Исидорович (более известен под фамилией Антонович; 1889—1975) — украинский советский актёр и театральный педагог. См. также 
 Будьки
 Будьков (значения)